Полоное — название нескольких населённых пунктов:
 Полоное — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Полоное — деревня в Порховском районе Псковской области.